Skandia kan avse:

 Skandia (försäkringsbolag) – en svensk försäkringskoncern
 Skandiabanken – en svensk bank 1994–
 Skandia (biograf) – en biograf i Stockholm
 Skandia (tidskrift) – en svensk tidskrift för vetenskap och konst 1835–1837
 Skandiateatern – en teaterlokal i Norrköping, tidigare biograf
 Skandia – en tändkulemotor, se Skandiaverken

Se även 
 Skandiahamnen
 Skandiahuset
 Skandiamannen